Batalha de Mantineia (362 a.C.)

 Batalha de Mantineia (207 a.C.)

Desambiguações de história